Th1rt3en, a Megadeth tizenharmadik stúdióalbumának egyszerűsített neve
Thirteen, a Teenage Fanclub negyedik nagylemeze
Thirteen, az angliai Alton Towers élménypark újabb hullámvasútja